

Aziende 
 DuPont – multinazionale del settore chimico
 ST Dupont – azienda francese produttrice di articoli di lusso
 Brasserie Dupont – birrificio belga

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Du Pont – città della contea di Clinch, Georgia
 Dupont – città della contea di Jefferson, Indiana
 Dupont – villaggio della contea di Putnam, Ohio
 Dupont – borough della contea di Luzerne, Pennsylvania
 DuPont – città della contea di Pierce, Washington
 Dupont – città della contea di Waupaca, Wisconsin

Personaggi 
 Dupont – personaggio del fumetto Le avventure di Tin Tin

Persone 
 Antoine Dupont – rugbista francese
 Jacques Dupont – ciclista francese
 Jacques-Charles Dupont de l'Eure – politico francese
 Madeleine Dupont – giocatrice di curling danese
 Pierre Dupont de l'Étang – generale e politico francese
 Dupont detto Pointié – pittore fiammingo

 Laura duPont (1949-2002) – tennista statunitense
 Margaret Osborne duPont (1918-2012) – tennista statunitense

 Jacques-Marie-Antoine-Célestin du Pont (1792-1859) – cardinale e arcivescovo francese
 Eleuthère Irénée du Pont (1771-1834) – chimico francese
 John Eleuthère du Pont (1938-2010) – filantropo statunitense

Pagine correlate 
Dupond